Dahle – affluente sinistro dell'Elba in Sassonia
 Gunn-Rita Dahle – mountain biker e ciclista su strada norvegese
 Julie Dahle Aagård – cantante norvegese
 Thomas Dahle – ex calciatore norvegese